Hawking jest nazwiskiem angielskim, oznacza sokolnictwo.

 Ludzie o nazwisku Hawking
 Jane Hawking (ur. 1944) – językoznawca i pisarka, pierwsza żona Stephena
 Lucy Hawking (ur. 1970) – dziennikarka i pisarka, córka Stephena
 Stephen Hawking (1942–2018) – naukowiec brytyjski

Inne:
 Hawking – brytyjski film z 2004 z Benedictem Cumberbatchem w roli tytułowej
 Hawking – brytyjski film dokumentalny z 2013
 (7672) Hawking – planetoida nazwana na cześć Stephena Hawkinga